Белорусь (, от «Белая Русь») — форма названия, сосуществовавшая в XIX и первой половине XX веков, наряду с вариантом Белоруссия. В настоящее время справочная служба портала грамота.ру утверждает, что слова «Белорусь» не существует.

Русской форме «Белорусь» предшествовала встречающаяся с начала XIX века польская форма  (согласно правилам современной польско-русской практической транскрипции передаётся как «Бяло́русь» — с ударением, как и в оригинале, на второй слог; наличие в первом слоге «я» связано с тем, что старославянский гласный «ѣ» в польском языке заместился перед твёрдыми согласными на «я», в русском везде на «е», украинском везде на «i»), которая и по сей день остаётся нормативной для этого языка.

Топонимы 
 Белорусь — прежнее название ряда белорусских деревень:
 Белорусь (Минская область) — до 30 января 2004 года.
 Белорусь (Могилёвская область) — до 28 февраля 2006 года.
  — до 27 декабря 2005 года.

Переименование данных населённых пунктов было обусловлено введением в Белоруссии изменений в инструкцию по передаче на русский язык белорусских географических названий, тогда как согласно прежней и новой инструкциям соединительную «а» в белорусских словах следовало передавать на русский язык как «о», в новом варианте инструкции было специально оговорено, что возможны нарушения установленного порядка передачи белорусских слов на русский язык в случаях, когда возникает «необходимость сохранения национальной языковой особенности».

Пресса 
 «Советская Белорусь» — печатный Орган Военревкома ССРБ выходивший как приложение к газете «Известия Военно-революционного комитета Социалистической Советской Республики Белоруссии» c июля по 7 августа 1920 года, когда после выхода своего последнего (№20) номера была влита в белорусскоязычную газету «Савецкая Беларусь».

Кинематограф 
 Советская Белорусь — наименование киностудии «Беларусьфильм» в 1928—1946 годах.
 Советская Белорусь — киножурнал, который выпускался на киностудии «Советская Белорусь» в годы Великой Отечественной войны.

Радиовещание 
 Советская Белорусь (радиостанция) — осуществляла вещание на белорусском и русском языках с 1 января 1942 года по 20 сентября 1944 года.

Прочее 
 Белорусь — первоначальное название гостиницы в Минске, теперь «Crowne Plaza».
 Советская Белорусь — наименования значительного числа колхозов на территории Белорусской ССР.
 За Советскую Белорусь — партизанская бригада (1944).
 За Советскую Белорусь (альманах) — сборник белорусской художественной литературы в Великой Отечественной войне (1942).
 Советская Белорусь (вооружение) — наименование нескольких бронепоездов, самолётов, танковых колонн, которые были изготовлены во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Именование белорусского государства на русском языке

Примечания 

Наименования государств